Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2013 () проводился с 14 по 17 марта 2013 года в городе Ледюк (провинция Альберта). Чемпионат проводился в 1-й раз.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как «Команда Канады» () на чемпионате мира 2013, который прошёл в апреле 2013 в городе 		Фредериктон (Канада). До 2013 года команду, которая будет представлять Канаду на чемпионате мира, выявляли в серии матчей между двумя командами, составленными из двух игроков двух лучших команд последнего чемпионата Канады по кёрлингу среди смешанных команд.

Чемпионом (в 1-й раз в истории чемпионата) стала команда Робер Дежарден / Изабель Нерон, победившая в финале команду Дастин Калтофф / Nancy Martin. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Марк Дэйси / Хизер Смит-Дэйси и Дин Хик / Шантель Эберле.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 
В чемпионате участвовали следующие команды:

Чемпионы провинций и территорий

Остальные команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы.
  Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала).

Плей-офф 

Раунд 12-ти команд (1/8 финала). 16 марта, 20:30

Четвертьфиналы. 17 марта, 10:00

Полуфиналы. 17 марта, 13:00

Финал. 17 марта, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Канаде в 2013 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2013 года
Спортивные соревнования в Альберте